

Caratteristiche tecniche
È un trequartista.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito in prima squadra il 29 maggio 2015 in occasione del match di campionato pareggiato 1-1 contro il .

Collegamenti esterni